Мюзелье () — французская фамилия. Известные носители:
 Мюзелье, Рено (род. 1959) — французский политик, внук Эмиля Мюзелье.
 Мюзелье, Эмиль (1882—1965) — вице-адмирал, основатель военно-морских сил Свободной Франции в период Второй мировой войны.